Mahner-Mons ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Mahner-Mons (1879–1965), deutsche Schriftstellerin
 Hans Mahner-Mons (1883–1956), deutscher Schriftsteller